Narsinghpur (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Narsinghpur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Narsinghpur